Thuy steht für:

 Thuy, eine Gemeinde im französischen Département Hautes-Pyrénées

Thuy ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Thuy (1894–1930), deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Peter Thuy (* 1961), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Rektor der IUBH Internationale Hochschule

auch
 Kim Thúy (* 1968), kanadische Autorin der Gegenwart